Епархия Кубао () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Кесон-Сити, Антиполо. Епархия Кубао входит в митрополию Манилы. Кафедральным собором епархии Кубао является церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии

История 
28 июня 2003 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Quo satius provideretur, которой учредил епархию Кубао, выделив её из архиепархии Манилы.

Ординарии епархии 
 епископ Honesto Ongtioco (2003 — по настоящее время).

Известные храмы 
 Церковь Святой Жертвы в городе Кесон-Сити.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quo satius provideretur

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

 
Католические епархии Филиппин
Кесон-Сити